Andreas Strolz (1988) – saltatore con gli sci austriaco
 Huberth Strolz (1962) – ex sciatore alpino austriaco
 Jean Baptiste Alexandre Strolz (1771-1841) – generale e politico francese
 Johannes Strolz (1992) – sciatore alpino austriaco
 Martin Strolz (1932-1994) – sciatore alpino austriaco
 Matthias Strolz (1973) – politico austriaco